Сергей Крыжановский:
 Крыжановский, Сергей Ефимович (1862—1935) — русский государственный деятель, юрист.
 Крыжановский, Сергей Русланович (род. 1996) — профессиональный бильярдист. 
 Крыжановский, Сергей Петрович (род. 1952) — заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор.